Bad River ist der Name folgender Flüsse

in Kanada:
Bad River (Fraser River), Nebenfluss des Fraser River in der Provinz Ontario
Bad River (Herrick Creek), Nebenfluss des Herrick Creek in der Provinz British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
Bad River (Shiawassee River), Nebenfluss des Shiawassee River im Bundesstaat Michigan
Bad River (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River im Bundesstaat South Dakota
Bad River (Oberer See), Zufluss des Oberen Sees im Bundesstaat Wisconsin